Frankrijk (in het Engels en Frans: France)
France (motorfiets), een Frans historisch motorfietsmerk
France (schip, 1890), een klipper
France (schip), een luxe passagiersschip uit het begin van de 20e eeuw
La France (luchtschip), een 19e-eeuws luchtschip
La France (BZN), een nummer van de groep BZN

Personen met de achternaam France
Anatole France, een Franse schrijver
Marie de France, een Franse dichteres